Киракос Ерзнкаци () — армянский богослов, поэт, церковный деятель XIV века.

Биография 
Родился в селе Аграк гавара Екехяц. Обучение прошёл в Ерзнке, потом в Гладзоре. Особо выделялся среди учеников, предполагалось, что заменит Есаи Нчеци на посту ректора Гладзорского университета, однако после окончания учёбы вернулся в родные края и стал преподавать в монастырской школе Аваг ванк недалеко от Ерзнки. Прославился своими философскими сочинениями, усовершенствовал взгляды Ованеса Ерзнкаци. В соих трудах Киракос считает основной особенностью сущности человека его постоянное стремление к совершенству, а из основных характеристик материи выделяет движение, изменчивость и вечность. Является автором нескольких учебных пособий. Известен также своими шараканами, среди которых особое место занимает посвящённая Богородице песня «Яркий восход солнца». Киракос вёл идеологическую борьбу с деятельностью католической церкви в Армении. Против католической догматики направлены его сочинения «Советы верующим православным» и «Письмо карнийцам». Умер в 1356 году и похоронен в монастыре св. Саркиса в Ерзнке.

Сочинения 
 шаракан «Яркий восход солнца» ()
 шаракан «Прелюдия к Тярндарачу» ()
 «Письмо карнийцам» ()
 «Слово верующим православным» ()
 «О восьми помыслах Евагрия» ()
 «Объяснение сотен чисел Евагрия» ()
 «Слово о покаянии» ()

Ссылки 
 текст шаракана «Яркий восход солнца» на  и

Примечания 

Армянские писатели
Богословы Армении